«Индепе́ндент» ( — «независимый») — британское интернет-издание. Изначально ежедневная газета, после банкротства в 2010 году была выкуплена предпринимателем Александром Лебедевым, а 20 марта 2016 года преобразована в электронную версию.

История 
Основана в 1986 году тремя бывшими журналистами The Daily Telegraph — Андреасом Уиттамом Смитом, Стивеном Гловером и Мэтью Симондсом как независимая национальная утренняя газета. Идеологически близка к либерально-демократической партии, особое внимание обращает на проблематику прав человека.

Тираж газеты в 2009 году составлял 183,5 тыс. экземпляров (самый малый среди общебританских ежедневных газет), тираж воскресного выпуска («The Independent on Sunday») — 155,6 тыс. экземпляров.

Последние годы газета испытывала финансовые трудности, а в марте 2010 года стало известно о приобретении газеты бывшим разведчиком КГБ, ныне предпринимателем Александром Лебедевым. Цена сделки составила символический 1 фунт. Одновременно с продажей газеты объявлено об уходе в отставку Айвена Фаллона, непосредственно руководившего «Индепендент» и «Independent on Sunday».

26 октября 2010 года начало выходить новое компактное ежедневное приложение «i», ориентированное на молодого читателя. По данным маркетинговой компании Newsworks, ежемесячная аудитория издания превышает 28 миллионов человек.

В ноябре 2013 года тираж газеты, по данным исследовательской компании ABC, насчитывал 67,7 тыс. экземпляров; в апреле 2014 года — 63,4 тыс. экземпляров.

В 2015 г. The Independent открыло редакционное бюро в Нью-Йорке. 

20 марта 2016 в субботу вышел последний печатный тираж The Independent. С тех пор издание существует только в цифровом формате.

На 2020 год на сайте выпускается отдельная американская версия, которой занимается редакция в США. В 2020 г. было запущено онлайн-издание The Independent на испанском — Independent en Español.

В феврале 2020 г. The Independent заняло первое место по популярности среди качественных британских новостных интернет-изданий, опередив сайт The Guardian. Аудитория The Independent в Соединенном Королевстве достигла 24,7 млн пользователей в месяц.

Собственники издания 
Издателем The Independent является компания Independent Digital News & Media Ltd (IDNM). По сообщению Русской службы Би-би-си от 3 января 2012 года, владельцем газеты является сын российского предпринимателя Александра Лебедева, Евгений Лебедев.

В январе 2014 года газета «Гардиан» сообщила, что Александр Лебедев выставил на продажу «Индепендент», «The Independent on Sunday» и приложение i. Причина продажи — убытки издания. В 2012 году, согласно отчетности «Индепендент», её чистый убыток составил 14 млн фунтов (в 2011 году — 18 млн фунтов). По версии российской газеты «Коммерсантъ», продажа «Индепендент» и сопутствующих брендов может быть связана с ухудшением финансового состояния самого Александра Лебедева. Продажа издания не состоялась.

После перехода в онлайн-формат The Independent стало прибыльным изданием за счет сокращения типографских расходов, роста аудитории и доходов от рекламы.

В 2017 г. миноритарным акционером Independent Digital News & Media Ltd стала крупнейшая медиакомпания Ближнего Востока Saudi Research and Media Group (Саудовская Аравия). В 2018 г. SRMG по лицензионному соглашению с IDNM запустила онлайн-издания The Independent на арабском, турецком, урду и фарси.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Александр Лебедев покупает британскую газету Independent // Известия, 01.03.2010

Газеты Лондона
Печатные издания, закрытые в 2016 году
Печатные издания, ушедшие в онлайн